Chachapoyas puede referirse a:
 Chachapoyas, una ciudad del Perú;
 Chachapoyas, provincia peruana en el departamento de Amazonas;
 Chachapoyas,  distritos de la provincia peruana homónima;
 Chachapoyas, una cultura precolombina del Antiguo Perú;
 la lengua chacha, una lengua preincaica hablada por los chachapoyas, distinto del quechua chachapoyano. Actualmente está extinguida.